Хирам е мъжко еврейско име с етимология от/ („благороден“).

Хирам може да се отнася за:

 Хирам I Велики, легендарен тирски владетел и съвременник на Давид и Соломон;
 Хирам II, владетел на Тир (град);
 Хирам III, последния владетел на независим Тир, преди попадането на градът-държава под властта на Ахеменидите.

Вижте също 
 Легендата за Хирам